

Toponymes 

 Au Royaume-Uni :
 Barrow, village anglais situé dans le Cheshire ;
 Barrow-in-Furness, ville de Cumbrie ;
 Barrow, ancienne île de la ville de Barrow-in-Furness ;
 Barrow, localité du Gloucestershire ;
 Barrow, localité du Lancashire ;
 Barrow, localité du Rutland ;
 Barrow, localité du Shropshire ;
 Barrow, localité du Somerset ;
 Barrow, localité du Suffolk ;
 Barrow, localité du Yorkshire du Sud ;
 Barrow upon Soar, localité du Leicestershire ;
 Barrow upon Humber, localité du Lincolnshire du Nord ;
 Barrow, une colline de Cumbrie.
 Aux États-Unis :
 Utqiagvik, anciennement « Barrow », localité en Alaska ;
 comté de Barrow, comté de Géorgie ;
 Point Barrow, cap en Alaska.
Au Canada : 
 Détroit de Barrow : détroit du Nunavut.
 En Australie :
 Barrow Creek, ville australienne ;
 l'île de Barrow en Australie-Occidentale.
 En Irlande :
 Barrow, rivière d'Irlande.

Personnalités 

 Adama Barrow  (1965), homme politique gambien ;
  (1927-1993), acteur américain ;
 Clyde Barrow (1909-1934), gangster américain ;
 Daniel Barrow, rameur d'aviron américain ;
  (1888-1970), mathématicien américain ;
 Dean Barrow, homme politique du Belize ;
 Dominic Barrow, joueur de rugby à XV anglais ;
 Ed Barrow, dirigeant de baseball ;
 Errol Barrow, homme politique barbadien ;
 Geoffrey Wallis Steuart Barrow (1924-2013), historien et universitaire britannique ;
 Henry Barrowe, puritain et séparatiste anglais ;
 Isaac Barrow, philologue, mathématicien et théologien anglais ;
Jocelyn Barrow, première femme noire à être gouverneure de la BBC ;
 
 Julian Barrow (1939-2013), peintre britannique ;
 June Barrow-Green (née en 1953), historienne des mathématiques britannique ;
 Karen Barrow (1973-), coureuse cycliste australienne ;
 Marc Barrow, acteur pornographique français ;
 Nita Barrow, militante barbadienne ;
 Steve Barrow, historien du reggae ;
 Thomas Barrow, homme politique canadien ;
 Typh Barrow, chanteuse, auteur, compositrice et pianiste belge ;
 Wayne Barrow, pseudonyme de deux écrivains français, Johan Heliot et Xavier Mauméjean.

Divers 
 Barrow A.F.C., club de football anglais ;
 Barrow, cratère de la Lune.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Toponymie britannique